Лос Арегинес има више значења:

 Лос Арегинес, Тио Арегин (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Арегинес (Паниндикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Арегинес (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику